Kyrkås kan syfta på:

 Kyrkås socken, Jämtland – en socken i Jämtland
 Kyrkås landskommun, Jämtland – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1951
 Kyrkås församling, Härnösands stift – en tidigare församling i Härnösands stift –2010
 Kyrkås nya kyrka – en kyrkobyggnad i Kyrkås i Jämtland
 Kyrkås gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Kyrkås i Jämtland
 Kyrkås distrikt, Jämtland – ett distrikt i Östersunds kommun och Jämtlands län 2016–
 Kyrkås socken, Västergötland – en socken i Västergötland
 Kyrkås landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Kyrkås församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift – 2002
 Kyrkås kyrka – en kyrkobyggnad i Kyrkås i Västergötland
 Kyrkås distrikt, Västergötland – ett distrikt i Essunga kommun och Västra Götalands län 2016–